Camillo Pellegrino (1527-1603) – poeta e scrittore italiano
 Camillo Pellegrino (1598-1663) – scrittore e storico italiano